„Селдуелър“ () е музикална група от град Детройт, щата Мичигън, САЩ.

Създадена е от Клейтън Скот, който пише музиката, пее и записва всички инструментали. Когато има концерти, той е подкрепен от още няколко музиканта. Звукът на групата се определя като електро рок, който включва елементи на ню метъл, техно, транс и бийтове.

На геймърите може да е познат от играта NFS: Most Wanted, в която се включени 2 негови песни – One Good Reason и Shapeshifter (с участието на Styles of Beyond). Музиката му също така е саундтрак към много филми и сериали.

Трейлъри 
 Redline (Indie) Shapeshifter
 Doom (Universal) Switchback
 Spider-man 2 (Columbia/Sony) Switchback
 Catwoman (Warner Bros.) Switchback
 The Punisher (Lion’s Gate) Switchback
 Constantine (International Trailer) (Warner Bros.) Frozen
 'Need For Speed: Most Wanted (Video Game Trailer) (Electronic Arts) Shapeshifter
 Paycheck (International Trailer) (Dreamworks) Switchback

TV Spots 
 The Last Legion (Weinstein Company) Baseline
 Spider-man 3 (Columbia/Sony) Baseline
 CSI (CBS) Superbowl Spot Switchback
 Superman Returns (Warner Bros.) Goodbye (Klayton Revision)
 Supercross (20th Century Fox) Fadeaway
 Mr. & Mrs. Smith (20th Century Fox) I Believe You
 XXX: State Of the Union (Columbia/Sony) Switchback
 National Security (Sony) Switchback
 Constantine (DVD TV Spots) (Warner Bros.) Frozen
 Timeline (Paramount) I Believe You
 Spider-man 2 (DVD TV Spots) (Columbia/Sony) Switchback

Филми 
 Mindhunters (Dimension) So Sorry to Say
 Out for a Kill (Independent) Switchback, Unlikely (Stay With Me), Welcome to the End
 Frozen и The Last Firstborn
 Hellraiser: Hellworld (Dimension) Stay With Me (Unlikely) и Frozen
 Bring it On Again (Universal) „Switchback“
 Kart Racer (Independent) Switchback and Unlikely (Stay With Me)
 Takedown (Miramax) Symbiont
 Cutaway (Artisan) Symbiont and Kemikal
 Repli-Kate (Independen) Stay With Me (Unlikely)
 Python (Independent) Own Little World
 21 (Independent) Symbiont
 Real Steel – The Wings Of Icarus
 Death race 2 – Switchback, Frozen, Scardonia, Shapeshifter

Игри 
 Crackdown (Microsoft) – So Sorry To Say, Frozen, The Last Firstborn, Afraid This Time, * Fadeaway
 „Need for Speed: Most Wanted“ (Electronic Arts) „Shapeshifter“ and „One Good Reason“
 „The Fast and The Furious: Tokyo Drift“ (Namco) „Goodbye“ (Klayton Revision)
 „Enter the Matrix“ (Infogrames) „Switchback“ and „Symbiont“
 „Project Gotham Racing 3“ (Microsoft) – TBA
 „XGRA“ (Acclaim) „Own Little World“, „The Last Firstborn“, „One Good Reason“, and „The Stars of Orion“
 „Test Drive Off Road: Wide Open“ (Infogrames) „Own Little World“
 „NHL Hockey 2003“ (Electronic Arts) „Stay With Me (Unlikely)“ and „Switchback“
 „Road Rash – Jailbreak“ (Electronic Arts) „Symbiont“
 „Rallisport Challenge 2“ (XBOX) „Symbiont“
 „Fallout: Brotherhood of Steel“ (Interplay) „Stay With Me (Unlikely)“ and „The Last Firstborn“

Телевизия 
 „Dirt“ (F/X) Welcome To The End
 „Friday Night Lights“ (NBC) „Shapeshifter“
 „One Tree Hill“ (WB) „Switchback“
 „America’s Next Top Model“ (UPN) „Welcome To The End“, „Switchback“, „Frozen“, and „The Stars of Orion“
 „Punk’d“ (MTV) „Switchback“, „The Last Firstborn“, and „Frozen“
 „Without A Trace“ (CBS) „One Good Reason“
 „Out of Order“ (Showtime) „Frozen“
 „Veritas“ (ABC) „Switchback“
 „Salem's Lot“ (TNT) „Unlikely (Stay With Me)“
 „Miracles“ (ABC) „One Good Reason“
 „Black Sash“ (WB) „Switchback“
 „Dawson’s Creek“ Season 6 DVD (Sony) „Switchback“
 „Life As We Know It“ DVD (Disney) „Frozen“ and „I Believe You“
 „The Twilight Zone“ (UPN) „Stay With Me (Unlikely)“ and „I Believe You“
 „Beggars & Choosers“ (Showtime) „The Beginning of the End“
 „The Chris Isaak Show“ (Showtime) „Kemikal“
 „The Road to Iron Man“ (NBC) „Fadeaway“ and „Frozen“
 „Wrecked“ (ESPN) „Symbiont“
 „Higher Ground“ (Fox) „The Beginning of the End“
 „Pimp My Ride“ (MTV) various
 „Tough Enough 3“ (MTV) various
 „Battle of the Sexes“ (MTV) various
 „Real World“ (MTV) various
 „Road Rules“ (MTV) various
 „MTV Cribs – How To Live Like a Rock Star“ (MTV) various
 „Making the Video“ (MTV) various
 „Undressed“ (MTV) various
 „Rodman World Tour“ (MTV) various
 „The Road Home“ (MTV) various
 „Live Through This“ (MTV) various
 „Surf Girls“ (MTV) various
 „MTV Sports“ Theme song & Various Cues
 The Surf Channel The Beginning of the End
 „LG Sports Championships“ (Fox Sports Net) various
 „Roswell Season 3“ (Fox Home Video) „Switchback“
 „Access Hollywood“ „Switchback“

 „The Hills Have Eyes 2 Official Motion Picture Soundtrack“ – „Own Little World“ (Remorse Code Remix)

Външни препратки 
 официален сайт
 Ремикс
 MySpace
 YouTube
 Twitter

Музикални групи в Детройт
Американски алтернативни групи
Американски индъстриъл групи
Американски ню метъл групи